87 километр  — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в 600 метрах от деревни Чувашский Нагадак Нагадакского сельсовета Аургазинского района.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен в 600 метрах к западу (по полевой неасфальтированной дороге) от деревни Чувашский Нагадак. Непосредственно в окрестностях остановочного пункта населённых пунктов и жилых домов нет, рядом располагаются сельскохозяйственные угодья и небольшие лесопосадки.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Вокзала, навеса и железнодорожных билетных касс нет. Общественный транспорт к остановочному пункту не подходит.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда № 371/372 Уфа - Андижан и № 381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 87 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
О.п. 87 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года остановку на о.п. 87 км имеют поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 19 минут, от/до Карламана - 48-53 минут)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 19 минут, от/до Уфы - 2 часа 15 минут - 2 часа 21 минуты) 

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 87 км можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 87 км на OpenStreetMap
 Паспорт остановочного пункта 87 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по остановочному пункту 87 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Аургазинского района